Am Rain heißen folgende geographischen Objekte:

 Am Rain (Gundelfingen), Ortsteil der Gemeinde Gundelfingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Am Rain (Freiamt), Ortsteil der Gemeinde Freiamt, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Am Rain (Kleines Wiesental), Ortsteil der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Am Rain (Bad Peterstal-Griesbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Am Rain (Durbach), Ortsteil der Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Am Rain (Ottenhöfen im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Am Rain (Gemeinde Thörl), Ortsteil von Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Am Rain (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Am Rain ist ein Straßenname in vielen österreichischen Gemeinden:
 Burgenland: in Kohfidisch
 Kärnten: in Althofen, Klagenfurt am Wörthersee, Paternion, Reichenfels, Seeboden am Millstätter See und Weitensfeld im Gurktal
 Niederösterreich: in Ober-Grafendorf, Perchtoldsdorf und St. Andrä-Wördern
 (Land) Salzburg: in Salzburg, und Uttendorf
 Steiermark: in Kobenz, Krieglach, Lobmingtal und Spielberg
 Tirol: in Angath, Innsbruck, Kufstein, Kundl, Langkampfen, Niederndorf, Oberndorf in Tirol, Pfunds und Stans
 Vorarlberg: in Kennelbach und Nenzing
 Wien: in Donaustadt (22. Bezirk)
Siehe auch:
 Am schmalen Rain
 Amrain
 Amrhein